Gedok steht für

 GEDOK, 1926 gegründet als Gemeinschaft deutscher und österreichischer Künstlerinnenvereine aller Kunstgattungen
 GEDOK NiedersachsenHannover, 1927 in Hannover gegründet

Abkürzung